Chevron Corporation, een Amerikaanse oliemaatschappij
Chevron (automerk), een automerk;
Chevron (plaats), een plaats in de Belgische provincie Luik;
Chevron (onderscheidingsteken), onderscheidingsteken zoals op de schouders van onderofficieren en ook gebruikt in de heraldiek en op vlaggen;
het logo van Citroën, de dubbele chevron, lijkend op het onderscheidingsteken
Chevron (luchtvaart),  geluiddempende kartels aan de achterkant van de straalmotoren van sommige vliegtuigen
Chevron (architectuur), een decoratieve strook met reliëf die bestaat uit repeterende zigzagvormen. Chevrons werden veel toegepast in de romaanse architectuur en latere afgeleiden daarvan.
Chevron (bot), een gepaard bot aan de onderkant van de staartwervel bij reptielen.
Een ander woord voor de heraldische keper
Chevron (geslacht), een mosdiertjesgeslacht